Mercedes-Benz V167 — люксовый среднеразмерный кроссовер немецкой автомобильной компании Mercedes-Benz, выпускаемый с 2018 года. Является автомобилем четвертого поколения M-Класса, втором поколением GLE-Класса и первой моделью в серии V167. Является дальнейшим развитием и заменой Mercedes-Benz W166. Впервые был представлен в октябре 2018 года на 64-ом Парижском автосалоне. Производство осуществляется на заводе Mercedes-Benz в Таскалусе, штат Алабама, США, а также на заводе Mercedes-Benz в Есипово, МО, Россия.

На Женевском автосалоне в марте 2019 года был представлен спортивный вариант кроссовера Mercedes-AMG GLE 53. В рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года были также представлены Mercedes-AMG GLE 63 и Mercedes-AMG GLE 63s. В августе 2019 года была представлена купе версия кроссовера Mercedes-Benz C167, пришедший на смену Mercedes-Benz C292.

История 
В октябре 2018 года на 64-ом Парижском автосалоне был представлен кроссовер четвертого поколения Mercedes-Benz V167. Он получил новый переработанный фирменный дизайн, интерьер, а также большое количество других доработок и нововведений, среди которых были новые функции и системы, добавленные для более комфортной езды. На автомобиль была установлена стерео-камера, которая анализирует дорожное покрытие и неровности на дороге, чтобы подготовить и настроить подвеску автомобиля. Старт продаж автомобиля начался в 2019 году. 

Новая модель Mercedes-Benz GLE-Класса была построена на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), на которой также построен Mercedes-Benz GLS-Класса X167. Передние колеса установлены на двухрычажной подвеске, задние –на многорычажной. Есть возможность установить пневматическую подвеску Airmatic или гидропневматическую E-Active Body Control.

В модельный ряд серии входят: GLE 350 4MATIC (2.0 л R4, 258 л. с.), GLE 450 4MATIC (3.0 л. R6, 367 л. с.), GLE 580 4MATIC (4.0 л. V8, 489 л. с.), AMG GLE 53 4MATIC+ (4.0 л. R6, 435 л. с.), AMG GLE 63 4MATIC+ (4.0 л. V8, 571 л. с.), AMG GLE 63s 4MATIC+ (4.0 л. V8, 612 л. с.), а также дизельные GLE 300 d 4MATIC (2.0 л. R4, 245 л. с.), GLE 350 d 4MATIC (3.0 л. R6, 272 л. с.), GLE 400 d 4MATIC (3.0 л. R6, 330 л. с.) . Все двигатели идут с трансмиссией 9G-TRONIC, AMG GLE 53 4MATIC+, AMG GLE 63 4MATIC+, AMG GLE 63s 4MATIC+ с 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ был представлен на Женевском автосалоне в марте 2019 года. На него установлен бензиновый двигатель объемом 3.0 литра и мощностью 435 л. с. с двойным турбонаддувом, являющийся одной из модификаций семейства двигателей Mercedes-Benz M256.

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ был представлен в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года вместе с Mercedes-AMG GLE 63s 4MATIC+. На них установлены двигатели Mercedes-Benz M177 4.0 л, мощностью 571 л. с. (360кВт) и 612 л. с. (450кВт), для Mercedes-AMG GLE 63s 4MATIC+.

GLE Coupe 

Mercedes-Benz C167 является кроссовером, содержащий в себе образ кроссовера и купе немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz, который строится на базе Mercedes-Benz V167 с 2019 года и стал доступным для заказа с ноября 2019 года. Как и предыдущая модель, Mercedes-Benz C292, автомобиль продаётся как GLE Coupe.

Официально Mercedes-Benz C167 был представлен на Международной автомобильной выставке в сентябре 2019 года во Франкфурте-на-Майне. Продажи стартовали весной 2020 года. Спортивные версии Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ и Mercedes-AMG GLE 63s 4MATIC+ должны были быть представлены на Женевском автосалоне в марте 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 выставка 28 февраля 2020 года была отменена, из-за чего дата премьеры была отложена, и на сегодняшний день не известна.

Двигатели

Трансмиссия

Примечания

Ссылки 
 Раздел GLE-Класса на официальном сайте Mercedes-Benz в России
 

Автомобили Mercedes-Benz